KFC Herentals, een Belgische voetbalclub met stamnummer 97, in 1941 gefusioneerd in FC Herentals
 Herentals SK (8415), een Belgische voetbalclub met stamnummer 8415, in 1998 gefusioneerd in SKS Herentals